Legazpi hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Lugares

En Guipúzcoa
 Municipio de Legazpia
 Estación de Legazpi, de la red de Cercanías San Sebastián.

En Madrid
 Barrio de Legazpi, en el distrito de Arganzuela, 
 Plaza de Legazpi 
 Estación de Legazpi de la red de Metro de Madrid.

En Filipinas
 La ciudad de Legazpi en Filipinas.

Personas
 Miguel López de Legazpi: conquistador de las Islas Filipinas y fundador de la ciudad de Manila.